Woedend! Games és una empresa desenvolupadora de videojocs ubicada a Amsterdam, Països Baixos creada el 2005.

Enllaços externs 
 Lloc web  

Editors i distribuïdors de videojocs